A la Terra Mitjana de J.R.R. Tolkien, Amon Amarth és el nom que rep en Síndarin el Mont del Fat o Oròdruin.
 Amon Amarth es refereix a un grup musical Suec de Death Viking Metal, que agafa el nom de la muntanya imaginada per J.R.R. Tolkien.